Il doppio del Dallas Tennis Classic 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Santiago González e Scott Lipsky erano i detentori del titolo, ma quest'anno hanno partecipato al BNP Paribas Open 2013.

Jürgen Melzer e Philipp Petzschner hanno battuto in finale Eric Butorac e Dominic Inglot 6–3, 6–1.

Teste di serie

  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (Campioni)
  Eric Butorac /  Dominic Inglot (finale)

 Édouard Roger-Vasselin /  Igor Sijsling (Semifinali, ritiro)
 Johan Brunström /  Raven Klaasen (semifinali)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Dallas Tennis Classic 2013
ATP Challenger Tour 2013